
 — основательница и руководительница милитаризированной коммунистической группы «Красная армия Японии».

Дочь профессора, с отличием окончившая университет Мэйдзи, ставшая идеологом и лидером японской Красной Армии. Сигэнобу уехала в Ливан, где создала «интернациональную» группировку в содействии с Народным фронтом освобождения Палестины. В мае 1972 года в израильском аэропорту «Лод» в устроенной японскими леворадикальными террористами перестрелке погибло 28 человек, включая Цуёси Окудайро — мужа Сигэнобу.

В ноябре 2000 года арестована в Осаке, в 2006 году осуждена на 20 лет (Верховный суд в 2010 году подтвердил приговор). В апреле 2001 года Сигэнобу, находясь в тюрьме, объявила о роспуске «Красной армии Японии». Фусако Сигэнобу должна была выйти на свободу в 2027 году, но вышла на свободу 28 мая 2022 года.

Имеет дочь Мэй Сигэнобу (род. 1 марта 1973).

Кинематограф 
«Объединённая Красная армия» — художественный фильм, посвящённый Объединённой Красной Армии и Красной армии Японии. Премьера фильма состоялась 26 августа 2007 года (Япония). Режиссёр — Кодзи Вакамацу. В роли Сигэнобу — Анри Бан.

В 2010 году был снят документальный фильм «Дети революции», в котором дочь Сигэнобу, Мэй, рассказывает свои мысли о матери.

См. также 
 Ульрика Майнхоф

Примечания

Ссылки 
 Фотография Фусако Сигэнобу
 Красной армии конец — японская полиция арестовала её командира
 Лидер «Японской красной армии» получила 20 лет

Коммунисты Японии
Революционеры Японии